Deutsche Volkspartei (DVP) ist der Name einer Reihe von Parteien:

 Deutsche Volkspartei, nationalliberale Partei der Weimarer Republik
 Deutsche Volkspartei (Deutsches Kaiserreich), linksliberale Partei im Deutschen Kaiserreich
 Deutsche Volkspartei (Österreich), eine deutschnationale Partei in Österreich-Ungarn
 Deutsche Volkspartei (Polen), Partei der deutschen Minderheit in der zweiten polnischen Republik
 Deutsche Volkspartei (Rumänien), Partei der deutschen Minderheit in Großrumänien
 Deutsche Volkspartei (Saarland) (DV), Partei im autonomen Saarland von 1952 bis 1955, siehe auch Landtagswahlen im Saarland#2. Wahlperiode (1952)

Siehe auch:
 Gesamtdeutsche Volkspartei, 1952 gegründet, 1957 aufgelöst
 Volkspartei